Spojení písmen O a M může mít různé významy:

OM 
 bývalá SPZ okresu Olomouc
 imatrikulační značka slovenských civilních letadel
 zkratka za jménem označující člena rádu paulánů (minimů)
 OM – kód ISO 3166-2 pro Omán
 francouzský fotbalový klub Olympique de Marseille
 odběrné místo elektřiny nebo plynu

Om 
 Om (přítok Irtyše) – řeka v Omské a v Novosibirské oblasti v Rusku, přítok Irtyše
 Óm – posvátná slabika, která hraje důležitou roli již v počátku védského učení
 Om – zeměplošský bůh

om 
 oromština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk
 odběrové místo

.om 
 .om – internetová doména nejvyššího řádu pro Omán

Související články 
 Ohm

Externí odkazy